Wszystko mi mówi, że mnie ktoś pokochał – album zespołu Skaldowie
 Wszystko mi mówi, że mnie ktoś pokochał – piosenka zespołu Skaldowie